Фёдор Зиновьевич Рванцев (2 октября 1902 — сентябрь 1967, Москва) — советский партийный и хозяйственный деятель. Депутат Верховного Совета СССР I созыва.

Биография 
Родился в селе Флор Владимирской губернии (село Флорищ Кольчугинского района Ивановской области). 2 октября 1902 года. С 1919 по 1921 служил срочную службу в Рабоче-крестьянской Красной армии.

С 1922 по 1924 работал в комсомоле в Кольчугинском уезде (Иваново-Вознесенская губерния).

В 1925 году служил в ОГПУ. До 1929 был председателем профсоюзного комитета фабрики имени Ф. Э. Дзержинского. Учился в Московском институте цветных металлов и золота с 1929 по 1934 года.

23 марта 1941 был выбран депутатом Верховного Совета СССР I-го созыва. Одновременно с этим работал 1-м секретарем Восточно-Казахстанского областного комитета КП(б) Казахстана до 1944 года.

В 1944 был назначен 1-м секретарём Енакиевского горкома КП(б) Украины (Сталинская область).

В 1948 стал заместителем директор Енакиевского цементного завода.

В 1951 — директор Первомайского цементного завода в Краснодарском крае.

Умер в сентябре 1967 года в Москве.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени

Примечания 

Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Первые секретари Енакиевского горкома КП Украины
Первые секретари Восточно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)